Конституционный референдум был проведен в Бангладеш 15 сентября 1991. В бюллетень для голосования был внесен один вопрос: «Следует или нет согласиться с внесённой Президентом поправкой (т. н. „Двенадцатая поправка“) к Конституции Народной Республики Бангладеш?»

Двенадцатая поправка предполагала изменение формы государственного устройства Бангладеш, а именно переход к парламентской форме правления с президентом в качестве главы государства и премьер-министром — в качестве главы исполнительной власти. Кроме того, предлагалось упразднить должность вице-президента и избирать президента парламентом страны. По итогам референдума «за» проголосовало 83,6 % при явке 35,2 %.

Результаты

Примечания 

Выборы в Бангладеш
Бангладеш
1991 год в Бангладеш
Конституционные референдумы
События 15 сентября
Сентябрь 1991 года